Спартанбург има више значења:
 Округ Спартанбург (Јужна Каролина)
 Спартанбург (Јужна Каролина)